

Geografia 
 Francia
 Guignes – comune nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Chrétien Louis Joseph de Guignes – diplomatico francese
 Joseph de Guignes – orientalista e sinologo francese